

Informatica 
 Read-Copy-Update – meccanismo di sincronizzazione

Codici 
 RCU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Area de Material, Rio Cuarto (CD), Argentina
 Rettocolite ulcerosa – malattia infiammatoria cronica dell'intestino